Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 2016/17 enthält alle Spieler, die für die tschechische Extraliga im Schach 2016/17 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die 12 Vereine durften maximal 20 Spieler melden, allerdings schöpfte nur Tatran Litovel das Kontingent aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während der ŠK Lokomotiva Brno (ŠK = „Šachový klub“) mit 11 eingesetzten Spielern auskam, spielten beim ŠK města Lysá nad Labem und bei TJ Ancora Tatran Litovel je 17 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 167 Spieler zum Einsatz, von denen 30 keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler war Jan Krejčí (ŠK JOLY Lysá nad Labem) mit 9,5 Punkten aus 11 Partien, je 9 Punkte aus 11 Partien erreichten sein Teamkollege Vojtěch Plát sowie Viktor Láznička (1. Novoborský ŠK). Mit P. Harikrishna (1. Novoborský ŠK) und Oleg Spirin (ŠK AD Jičín) erreichten zwei Spieler 100 %, beide bestritten zwei Wettkämpfe.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen zu den Schachvereinen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2016); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2016); wenn diese Zahl eingeklammert ist, handelt es sich um eine nationale Wertung.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2016; ARM = Armenien, AUT = Österreich, BLR = Weißrussland, BRA = Brasilien, CHN = China, CZE = Tschechische Republik, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISR = Israel, LAT = Lettland, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

1. Novoborský ŠK

ŠK JOLY Lysá nad Labem

ŠK Rapid Pardubice

ŠK Slavoj Ostrava-Poruba

BŠŠ Frýdek-Místek

ŠK Labortech Ostrava

ŠK AD Jičín

ŠK města Lysá nad Labem

ŠK Duras BVK

Prestige Photo Unichess

TJ Ancora Tatran Litovel

ŠK Lokomotiva Brno

Anmerkungen 
 Die GM-Norm von Vítězslav Rašík wurde aus 10 Partien erspielt.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht beim tschechischen Schachverband (tschechisch)
 Ergebnisse bei chess-results.com

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schach 2016
Schach 2017